"Sotto" pode ser:
 Osio Sotto, comuna italiana da Lombardia
 Bonate Sotto, comuna italiana da Lombardia
 Quarna Sotto, comuna italiana do Piemonte
 Vagli Sotto, comuna italiana da Toscana
 Cenate Sotto, comuna italiana da Lombardia
 Tramonti di Sotto, comuna italiana da Friuli-Venezia Giulia
 Castelnovo di Sotto, comuna italiana da Emília Romagna
 Castelfranco di Sotto, comuna italiana da Toscana
 Forni di Sotto, comuna italiana da Friuli-Venezia Giúlia
 Mezzane di Sotto, comuna italiana do Vêneto
 Tiarno di Sotto, comuna italiana do Trentino-Alto Ádige

Ver também
 

Desambiguações de topônimos